Kostopil (; ) ist eine ukrainische Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern (2019). Sie liegt in der Oblast Riwne an der Regionalstraße R 05 nördlich des Oblastzentrums Riwne, die Bahnstrecke Riwne–Luninez führt durch den Ort. Die nächsten größeren Städte sind Riwne und Beresne.

Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Kostopil (Костопільська міська громада/Kostopilska miska hromada). Zu dieser zählen auch die 29 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete die Stadt die gleichnamige Stadtsratsgemeinde Kostopil (Костопільська міська рада/Kostopilska miska rada) im Osten des Rajons Kostopil.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Riwne.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Kostopil Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 
 Webseite der Stadt Kostopil

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Riwne
Rajon Riwne